Магоме́д Валибага́ндович Сулейма́нов (род. 28 апреля 1959, Избербаш, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Председатель Народного Собрания Республики Дагестан (2007—2010), Врио Главы г. Махачкалы, Глава г. Избербаш (1997—2007). Депутат НС РД (1999—2018). Доктор экономических наук. Заслуженный экономист РД.

Биография 
Магомед Сулейманов родился 28 апреля 1959 года в Избербаше. По национальности — даргинец.

В 1978 году Магомед Сулейманов окончил Балашовский пушно-меховой техникум.

В 1989 году — Московский кооперативный институт по специальности «Экономика торговли».

C 1978 по 1993 год работал в системе потребкооперации Калмыкии.

С 1993 по 1994 год — председатель правления коммерческого банка «Избербаш».

С 1994 по 1997 год — управляющий Избербашским отделением Махачкалапромстройбанка.

С 1997 по 2007 год занимал пост главы Избербаша. С 2001 года — секретарь Политсовета Избербашского местного отделения партии «Единая Россия». По данным дагестанских СМИ, будучи главой Избербаша, Магомед Сулейманов конфликтовал с мэром Махачкалы С. Амировым и депутатом Госдумы Г. Махачевым.

Трижды избирался депутатом Народного собрания РД в 1999, 2007 и 2011 году. 

С 2007 по 2010 год — председатель Народного собрания РД. Член Комитета по здравоохранению и социальной политике.

С 18 марта 2010 года — исполнительный директор фонда обязательного медицинского страхования «Дагестан».

В апреле 2014 года был назначен на пост врио мэра Махачкалы. В октябре 2015 года вернулся в ФОМС.

Председатель попечительского Совета Дома детства № 8 г. Избербаша, попечитель Детского центра восстановительной медицины и реабилитации г. Махачкалы. Состоит в списках жертвователей Фонда развития МГИМО.

В августе 2018 года арестован по подозрению в организации преступного сообщества и хищении более 210 млн рублей.

Семья 
Магомед Сулейманов женат, имеет пятерых детей.

Брат Магомеда Сулейманова — Абдулмеджид — с 2007 года возглавляет город Избербаш.

Награды и премии 
 Орден Дружбы;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»;
 Медаль «За доблестный труд», Дагестан.
 Доктор экономических наук
 Заслуженный экономист Республики Дагестан.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Российского университета кооперации